Albicki [albícki] ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti ().

 Peter Mihajlovič Albicki (1836 – 1888), ruski generalmajor in pisatelj.
 Peter Mihajlovič Albicki (1853 – 1921), ruski patofiziolog. 
 Vladimir Aleksandrovič Albicki (1891 – 1952), ruski astronom.